Igney, commune française de Meurthe-et-Moselle
 Igney, commune française des Vosges
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France